Кубок Болгарії з футболу 1976—1977 — 37-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вдруге поспіль здобув Левські-Спартак (Софія).

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 грудня 1976

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 грудня 1976

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 лютого 1977

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 квітня 1977

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 квітня 1977

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1976–1977
Болгарія
Болгарія
1976 у болгарському спорті
1977 у болгарському спорті